Lacko peut désigner :
 , pilote de course ;
 , réalisateur ;
 , architecte ;
 , partisan slovène ;
 Lukáš Lacko, joueur de tennis ;
 , historien spécialiste de la Slovaquie ;

 Voir aussi Łącko